Klinkow steht für:

 Klinkow (Prenzlau), Ortsteil von Prenzlau, Brandenburg

Klinkow oder Klinckow ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Klinckow von Friedenschildt (1631–1685), deutscher Jurist und Diplomat
 Joachim Klinkow (1518–1601), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stralsund
 Martin Klinckow (1650–1717), Verwalter in Schwedisch-Pommern

Siehe auch:

 Klinckowström (Adelsgeschlecht)